C22H32O2 – formula molecolare dell'acido docosaesaenoico
C22H32O2 – formula molecolare del promestriene

Formule molecolari